Tombača ima više značenja:
 Tombača (Pezaro i Urbino)
 Tombača (Rimini)